Die 1. Lig 1963/64 war die sechste Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 24. August 1963 und endete am 24. Mai 1964.

Meister wurde Fenerbahçe Istanbul. Abgestiegen sind Karşıyaka SK, Beyoğluspor und Kasımpaşa Istanbul.

Modus 
Die Liga wurde in dieser Spielzeit wieder eingleisig geführt. Teilnehmer waren die besten 18 Mannschaften aus dem Vorjahr. Diese spielten an 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Mit den beiden Tabellenletzten musste auf Verbandsentscheid auch Karşıyaka SK in die 2. Futbol Ligi absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Güven Önüt von Beşiktaş Istanbul wurde mit 19 Toren Torschützenkönig der Saison 1963/64.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Weblinks 
 
 Information zur Saison 1963/64 auf angelfire.com (englisch)

1963/64
Fußballsaison 1963/64